Петер Класхорст (; ) — современный нидерландский ,  и .

Биография 
Петер Класхорст родился 11 февраля 1957 года в городке . С 1976 по 1981 год обучался в . В 1987 году вместе с чешско-немецким художником  создал новое направление в течении Новые дикие —  (абстрактный экспрессионизм). C успехом выставлялся в Нью-Йорке.

Петер Класхорст много путешествует по странам Африки и Юго-Восточной Азии в поисках натур для своих картин и хороших кадров. В конце XX века побывал во многих странах Африки, несколько недель провёл в тюрьме Сенегала по подозрению в принуждении к занятию проституцией и развращении местных женщин, которых он писа́л обнажёнными. Соседи заявили на художника в полицию, указав, что он часто привозит к себе в дом разных женщин, шумно себя ведёт. При обыске (без ордера) в доме Класхорста были обнаружены в большом количестве презервативы, лубриканты, секс-игрушки и порно-видео. Сам 43-летний художник был найден в ванной с полуобнажённой 17-летней девушкой — всё это позволило местной полиции арестовать его. Через некоторое время, подкупив полицейских, он бежал из страны через соседнюю Гамбию. Позднее долгое время жил в Найроби (Кения), Момбасе (Кения) и Бангкоке (Таиланд), 2010—2011 года провёл в Пномпене (Камбоджа), где написал серию из 50 полотен, посвящённых борьбе с Красными кхмерами.

В 2006 году Класхорст баллотировался в мэры Амстердама: в его программе были такие пункты как легализация всех наркотиков и введение английского языка как второго государственного. Он набрал 0,3 % голосов. В январе 2014 года публично объявил, что болен СПИДом.

Избранная библиография 
 1997 — Schilderen met acryl (Утрехт) ISBN 90-6533-435-1
 2010 — Castles in the Air (Бангкок) ISBN 978-94-90956-01-1
 2012 — Kunstkannibaal ISBN 978-90-44617917<ref>Библиография Петера Класхорста на сайте opc-kb.oclc.org </ref>

 Галерея картин 

 Галерея фоторабот 

 Галерея скульптур 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография 
 BullShit Artist by Peter Klashorst
 Работы Петера Класхорста  на сайте flickr.com
 Работы Петера Класхорста  на аукционах на сайте ''artnet.de
 «Женская выставка» в Амстердаме, 2008 год 
 Интервью с Петером Класхорстом  Видео 0:07:44

Современные художники Нидерландов
Эротика